Clessé ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Clessé (Deux-Sèvres)
 Clessé (Saône-et-Loire)